Christian Olrik er navnet på flere personer:

 Christian Olrik (direktør) (1815-1870) – dansk direktør i Den Kongelige Grønlandske Handel (fulde navn: Christian Søren Marcus Olrik)
 Christian Olrik (læge) (1852-1930) – dansk amtslæge
 Christian Olrik (jurist) (1877-1942) – dansk jurist, underdirektør og overretssagfører
 Christian Olrik (arkitekt) (1881-1944) – dansk arkitekt